„Мерцедес-Бенц CLA-класа“ (Mercedes-Benz CLA-Klasse) е модел средни автомобили (сегмент C) на германската компания „Мерцедес-Бенц“, произвеждан в две последователни поколения от 2013 година.

Създаден като по-луксозен вариант на хечбека „A-класа“, чиято платформа използва, той има скосена задница и по-стеснени задни места от него и се предлага във варианти седан с 4 врати („купе“) и комби с 5 врати („шутинг брейк“).

Бележки 

Средни автомобили
CLA-класа